Финнеас Бэрд О’Коннелл (; ), также известный как FINNEAS, — американский певец, композитор, музыкант, продюсер и актёр. Он выпустил ряд сольных синглов и пишет музыку для других исполнителей, включая свою сестру Билли Айлиш. Как актёр, О’Коннелл известен ролью Алистера в сериале «Хор» от Fox. Он также появился в ряде серий «Американской семейки» от ABC и двух сериях «Водолея».

Жизнь и карьера 
Финнеас Бэрд О’Коннелл родился в семье Мэгги Бэрд, актрисы, и Патрика О’Коннелла и имеет преимущественно ирландское и шотландское происхождение. Он сыграл роль Алистера в финальном сезоне музыкально-комедийного телешоу «Хор» в 2015 году. О’Коннелл вырос в Лос-Анджелесе и начал писать и продюсировать музыку в возрасте 12 лет. Он вокалист и автор песен группы The Slightlys, выигравшей ряд наград и музыкальных конкурсов в районе Лос-Анджелеса. О’Коннелл сотрудничает со своей сестрой-певицей Билли Айлиш: он выступил автором песен и продюсером её дебютного EP Don’t Smile at Me, достигшего 14-го места в американском чарте Billboard 200, а также её альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, дебютировавшего на первом месте в чартах США и Великобритании.

Первый сольный сингл О’Коннелла New Girl вышел в 2016 году. Музыкальный клип на него вышел в 2019 году. Режиссёром клипа выступила Эмма Сидни Мензис (), в нём помимо О’Коннелла также снялась актриса Ясмин Вега. Второй сингл О’Коннелла I’m in Love Without You вышел в 2017 году, а в 2018 году он выпустил восемь новых синглов: Break My Heart Again, Heaven, Life Moves On, Landmine, Hollywood Forever, College, Luck Pusher и Let’s Fall in Love for the Night. В начале 2019 года О’Коннелл отыграл свои первые аншлаговые концерты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Личная жизнь 
Финнеас О’Коннелл встречается с ютубером Клаудией Салевски (). Свой сингл Claudia он написал сразу после их первой встречи.

Дискография

Мини-альбомы 
 Blood Harmony (2019)
Дебютные альбомы

  Optimist (2021)

Синглы 
 «Maybe I’m Losing My Mind» (2015) для фильма Жизнь наизнанку
 «Call Me When You Find Yourself» (2015) для Жизнь наизнанку
 «Your Mother’s Favorite» (2015) для Жизнь наизнанку
 «New Girl» (2016)
 «I’m in Love Without You» (2017)
 «Break My Heart Again» (2018)
 «Heaven» (2018)
 «Life Moves On» (2018)
 «Landmine» (2018)
 «Hollywood Forever» (2018)
 «College» (2018)
 «Luck Pusher» (2018)
 «Let’s Fall in Love for the Night» (2018)
 «Claudia» (2019)
 «I Lost a Friend» (2019)
 «Angel» (2019)
 «Shelter» (2019)
 «I Don’t Miss You at All» (2019)
 «Die Alone» (2019)
 «What They’ll Say About Us» (2020)
 «Can’t Wait To Be Dead» (2020)
 «Where the Poison Is» (2020)
 «Another Year» (2020)
 «American Cliché» (2021)
 «Till Forever Falls Apart» (ft. Ashe) (2021)

Автор песен и продюсер

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Билли Айлиш
Авторы-исполнители США
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую песню